Hahnshof steht für:

 einen Siedlungsplatz im Ortsteil Bredereiche der Stadt Fürstenberg/Havel im Waldgebiet der Himmelpforter Heide
 eine historische Bezeichnung des Haanhofs in der Stadt Unkel im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz